Palmyra peut faire référence à :

Toponyme

Syrie 
 le nom traduit dans plusieurs langues de Palmyre, une ville antique de Syrie.

États-Unis 
 l'atoll Palmyra, un atoll de l'océan Pacifique Nord administré par le gouvernement fédéral ;
 Palmyra (Illinois), un village du comté de Macoupin, en Illinois ;
 Palmyra (Indiana), une ville située dans le comté de Harrison, dans l’État de l’Indiana ;
 Palmyra, une ville dans l’État du Maine ;
 Palmyra (Missouri), une ville du comté de Marion, dans le Missouri ;
 Palmyra (Nebraska), un village situé dans le comté d'Otoe, dans l’État du Nebraska ;
  Palmyra (New Jersey), une localité située dans le comté de Burlington, dans l’État du New Jersey ;
 
 Palmyra (New York), une petite ville dans le comté de Wayne, dans l'état de New York ;
 Palmyra (village, New York), un village dans le comté de Wayne, dans l'état de New York ;
 Palmyra (Pennsylvanie), un borough situé au centre du comté de Lebanon, en Pennsylvanie ;
 Palmyra (Utah), une census-designated place située dans le comté d'Utah, dans l’État de l’Utah ;
 Palmyra (Virginie), une census-designated place et le siège du comté de Fluvanna, dans l’État de Virginie.

Divers 
 Palmyra (jeu), un jeu vidéo créé en 1996 par Reiner Knizia, paru au aux éditions Editrice Giochi ;
 Palmyra, un film de 1997 de Tatiana de Perlinghi avec Mia Van Roy ;
 Palmyra, un film russe de 2022 ;
 Palmyra (genre) (ou Palmyra Savigny, 1818), un genre de vers polychètes de la famille des Aphroditidae ;
 (13131) Palmyra, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Articles connexes 
 New Palmyra Project, un projet ayant pour but de reproduire l'ancienne ville de Palmyre dans un environnement virtuel et immersif en se basant sur des données et ressources archéologiques
 East Palmyra (New York), un hameau dans le comté de Wayne, dans l'état de New York, aux États-Unis

Voir aussi